Széplak steht für:

 Széplak (Slowakei), ein Ort in der Slowakei

Széplak ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Meskó von Széplak und Enyiczke (1713–1797), ungarischer Freiherr und Grundherr